Livslängd kan avse:

 Ekonomisk livslängd – den tid som en investering är, eller bedöms vara, företagsekonomiskt lönsam
 Medellivslängd – den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå
 Medellivslängd (fysik) – ett mått på sönderfallshastigheten i fysik